Liești több romániai település neve:

 Liești (Galați megye), község Galați megyében
 Liești (Priponești község), falu Galați megyében, Priponești községben
 Liești (Vrancea megye)